W-Serie steht für:
 Bedford W-Serie, Lkw-Modell der Marke Bedford
 Chevrolet W-Serie, Lkw-Modell der Marke Chevrolet, siehe Isuzu Elf

Siehe auch:
 Baureihe W (Begriffsklärung)
 W-Klasse (Begriffsklärung)